Лантош () — венгерская фамилия. Встречается также написание Лантос (в транскрипции с английского). Известные носители:

 Лантош, Иштван (род. 1949) — венгерский пианист и музыкальный педагог.
 Лантош, Михай (настоящее имя Михай Ленденмайер; 1928—1989) — венгерский футболист, тренер.
 Лантос, Роберт (род. 1949) — канадский кинопродюсер, член Ордена Канады.
 Лантос, Том — (урождённый Томаш Лантош; 1928—2008) — американский политик венгерского происхождения.